Hamilton steht für:

 Hamilton (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Clan Hamilton, schottische Familie
 Hamilton (Mondkrater), Einschlagkrater am äußersten südöstlichen Rand der Mondvorderseite

Hamilton steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hamilton (Alabama)
 Hamilton (Arkansas)
 Hamilton (Colorado)
 Hamilton (Georgia)
 Hamilton (Illinois)
 Hamilton (Indiana)
 Hamilton (Iowa)
 Hamilton City (Kalifornien)
 Hamilton (Kalifornien), Geisterstadt
 Hamilton (Kentucky)
 Hamilton (Maryland)
 Hamilton (Massachusetts)
 Hamilton (Minnesota)
 Hamilton (Mississippi)
 Hamilton (Missouri)
 Hamilton (Montana)
 Hamilton (New York)
 Hamilton (North Dakota) im Pembina County
 Hamilton (Ohio)
 Hamilton (Texas)
 Hamilton (Virginia)
 Hamilton (Fond du Lac County, Wisconsin)
 Hamilton (Ozaukee County, Wisconsin)
 Hamilton (Town), Town(ship) im La Crosse County, Wisconsin
 Hamilton (Nevada), Geisterstadt
 Hamilton, früherer Name von Burnet (Texas)

Orte in anderen Ländern:
 Hamilton (Tasmanien), Australien
 Hamilton (Victoria), Australien
 Hamilton Parish, Verwaltungseinheit auf Grand Bermuda, Bermuda-Inseln
 Hamilton (Bermuda), Bermuda
 Hamilton (Ontario), Stadt, Kanada
 Hamilton Township (Ontario), Township, Kanada
 Hamilton (Neuseeland) in der Region Waikato, Neuseeland
 Hamilton (Tasman) in der Region Tasman, Neuseeland
 Hamilton (Grenadinen), St. Vincent und die Grenadinen
 Hamilton, deutscher Name von Hamiltony, Tschechien
 Hamilton (Leicester), Ortsteil in Humberstone & Hamilton, City of Leicester, Vereinigtes Königreich
 Hamilton (South Lanarkshire), Schottland, Vereinigtes Königreich

Sonstige:
 Hamilton Bay, Bucht von Südgeorgien im Südatlantik
 Hamilton Bluff, Landspitze an der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Hamilton-Gletscher, mehrere Gletscher
 Hamilton Island (Queensland), Insel vor Australien
 Hamilton Island (Ontario), Insel im Lake Ontario, Kanada
 Hamilton-Kliff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hamilton-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hamilton Point, Landspitze der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Fort Hamilton, Festung im New Yorker Hafen
 Lake Hamilton (Arkansas), See in Arkansas, Vereinigte Staaten
 Lake Hamilton (Florida), See in Florida, Vereinigte Staaten
 Mount Hamilton, mehrere Berge

Hamilton steht für:

 Hamilton (Musical), Musical von Lin-Manuel Miranda (2015)
 Hamilton (Album), Musikalbum von Lin-Manuel Miranda (2015)
 Handbuch für die Feuerwehr („der Hamilton“, nach Walter Hamilton)
 Hamilton College (New York), College in Clinton, New York

Unternehmen:
 Hamilton (Automarke), britische Automobilmarke
 Hamilton Bonaduz, Schweizer Hersteller von Medizinaltechnik
 Hamilton Company, US-amerikanischer Hersteller für medizinische Geräte
 Hamilton Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hamilton Standard, US-amerikanisches Unternehmen der Luftfahrtindustrie
 Hamilton Watch Company, US-amerikanischer Uhrenhersteller

Schiffe:
 USS Alexander Hamilton, Küstenwachkreuzer der US-Küstenwache (Stapellauf 1936)
 Hamilton (WHEC 715), Fregatte der US-Küstenwache (Baujahr 1965)

Filme:
 Commander Hamilton (Originaltitel Hamilton), schwedischer Film von Harald Zwart (1998)
 Hamilton (2006), US-amerikanischer Film von Matthew Porterfield
 Agent Hamilton – Im Interesse der Nation, schwedischer Film (2012)
 Hamilton (2020), Musicalfilm von Thomas Kail
 Hamilton – Undercover in Stockholm, schwedische Fernsehserie (2020)

Siehe auch:
 Hamilton Township
 Hamilton-Funktion
 Hamilton-Zahlen
 Lake Hamilton
 Hamiltonian